Artas peut désigner :
 Artas, une commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Artas, une municipalité américaine située dans l'État du Dakota du Sud ;
 Artas, un groupe de thrash metal autrichien.